Georg Adam Caspari ist der Name folgender Personen:

* Georg Adam Caspari der Ältere (1631–1682), deutscher Orgelbauer
 Georg Adam Caspari der Jüngere (1662–1736), deutscher Orgelbauer